Емашка:

 Емашка (приток Байки) — река в Башкортостане.
 Емашка (приток Быстрого Таныпа) — река в Пермском крае.